Municipio de Davis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Davis (condado de Grant, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Davis (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Davis (condado de Carteret, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Carteret.
 Municipio de Davis (condado de Fountain, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fountain.
 Municipio de Davis (condado de Starke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Starke.
 Municipio de Davis (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de Davis (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Davis (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Davis (condado de Lafayette, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.